A edição de 1985/1986 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida, pela segunda vez, pelos soviéticos do Dínamo Kiev que, na final, derrotaram os espanhóis do Atlético de Madrid por 3-0. 

O Everton FC, detentor em título, não pode defender o título por via da suspensão dos clubes ingleses por virtude da tragédia no Heysel.

O representante português, o SL Benfica, chegou aos quartos-de-final, quando foi eliminado pelos checoslovacos do FK Dukla Praha.

Esquema

Primeira Eliminatória

Segunda Eliminatória

Quartos-de-Final

Meias-Finais

Final 

1985 no futebol
1986 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças